Jan Jacob Weve (1852-1942), een Nederlandse ingenieur en architect
 F.A. Weve O.P. (1884-1976), een Nederlandse dominicaan en hoogleraar
 Henricus Weve (1888-1962), een Nederlandse geneeskundige en hoogleraar in de oogheelkunde
 Sylvia Weve (1954), een Nederlandse illustrator